Роуз, Пит:
 Роуз, Пит (1941) — американский бейсболист.
 Роуз, Пит (1946) — американский политик, 24-й глава администрации президента США.